A Escola de Serviço Social insere-se no âmbito do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O Curso de Serviço Social foi criado em dezembro de 1936, integrado à Escola Ana Nery pela Lei nº 452 de 5 de julho de 1937 e reconhecido pelo Decreto Lei 53 de 18 de novembro de 1966. Através do Decreto nº 60.455 de 13 de março de 1967, o curso de Serviço Social ganha autonomia dispondo de uma estrutura administrativa e física próprias.

A Escola de Serviço Social, em sua trajetória histórica, vem assumindo uma posição de liderança no cenário nacional e internacional a partir do seu investimento em pesquisa e produção acadêmica, contribuindo com a formação e ampliação da massa crítica no interior da profissão e com diversos setores da sociedade.

Do ponto de vista acadêmico-administrativo, a Escola é composta pelo Diretor e Vice-Diretor, bem como por uma Direção Adjunta de Graduação (Curso Diurno, Curso Noturno e Estágio) e por uma Direção Adjunta de Pós-Graduação, além de três Departamentos.

Estrutura física

A Escola de Serviço Social da UFRJ funciona em dois prédios (Sede e Anexo) no campus da Praia Vermelha, onde foi implantada, no início do século XX, a antiga Universidade do Brasil. Trata-se de uma área de fácil acesso na cidade do Rio de Janeiro, cercada por arvores centenárias e preservada da agitação da vida urbana.

Dispõe de salas de aulas equipadas com recursos audiovisuais, salas de estudo para a graduação e pós-graduação, compondo uma estrutura física inteiramente favorável ao ensino e a pesquisa.

A ESS dispõe de rede integrada à Internet, acessível a todos os alunos. Dispõe ainda, de salas de pesquisa, todas com equipamentos computacionais, salas de estudos individuais para os professores e uma Sala de Convivência.

Possui um Laboratório de Informática para Graduação, aberto aos alunos de graduação, uma sala com quatro micro-computadores para os pós-graduandos e uma sala reservada aos professores, recursos fundamentais no processo de formação de estudantes de Serviço Social, considerando a centralidade que a linguagem computacional representa para os dias presentes.

 Programa de Pós-Graduação

O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGSS/ESS/UFRJ) foi criado em 1976 e reestruturado em 1987, oferecendo inicialmente o nível de Mestrado e, desde 1995, também o nível de Doutorado. Nos últimos anos, o Programa firmou convênios internacionais com congêneres latino-americanos e europeus e tem colaborado na implantação de programas similares em outras universidades brasileiras.

Trata-se de Programa credenciado junto aos órgãos nacionais de fomento à pesquisa, que o apoiam através da concessão de bolsas e de suporte aos grupos de pesquisa que nele se encontram articulados.

O objetivo do Programa é a formação de pesquisadores e docentes qualificados em nível de excelência acadêmica, tendo por objeto privilegiado o Serviço Social e suas relações com as áreas profissionais e científicas afins. O corpo docente, constituído por doutores das áreas de Serviço Social, Teoria Política, Sociologia, Antropologia Social, História Social, Saúde Coletiva, Política Social, Geografia e Economia, desenvolve seu trabalho docente e conduz suas pesquisas numa perspectiva interdisciplinar.

O Programa dispõe de instalações com recursos bibliográficos e documentais, suporte informacional e conta com um periódico científico, a revista Praia Vermelha - Estudos de política e teoria social.

Ligações externas 
 Escola de Serviço Social da UFRJ

Escola Serviço Social